Okręty US Navy o nazwie USS "Betelgeuse", pochodzącej od gwiazdy z konstelacji Oriona:
 Pierwszy "Betelgeuse" (AKA-11) był okrętem zaopatrzeniowym typu Arcturus, który został zwodowany w 1939 i skreślony z listy w 1946. Złomowany w 1972.
 Drugi "Betelgeuse" (AK-260) był okrętem zaopatrzeniowym typu Antares, który został zwodowany w 1944 jako SS "Columbia Victory", przemianowany w 1952 i skreślony w 1974.

Betelgeuse